Села:
 Могутнє — Запорізька область, Токмацький район
Могутнє — Кіровоградська область, Кропивницький район